

Patronymie 
 Albrecht Fröhlich (1916-2001) est un mathématicien anglais.
 Arild Fröhlich (1972-), réalisateur norvégien ;
 Cyprian Fröhlich (1853-1931), capucin allemand ;
 Friedrich Theodor Fröhlich (1803-1836) est un compositeur suisse.
 Gottfried Fröhlich (1894-1959) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Gottlieb Fröhlich (1948- ) est un rameur d'aviron suisse.
 Gustav Fröhlich (1902-1987) est un acteur, réalisateur et scénariste allemand.
 Herbert Fröhlich (en) (1905 - 1991), physicien; ses travaux les plus connus sont l'opérateur hamiltonien de Fröhlich, le polaron de Fröhlich et la supraconductivité.
 Johannes Frederik Fröhlich (1806-1860),  violoniste, chef d'orchestre et compositeur danois. 
 Linda Fröhlich (1979- ) est une basketteuse allemande.
 Paul Fröhlich (1884-1953) est un historien, essayiste et militant communiste allemand.
 Paul Fröhlich (1913 - 1970) est un homme politique est-allemand. 
 Silvia Fröhlich (1959- ) est une rameuse d'aviron est-allemande.
 Susanne Fröhlich (1962-), écrivaine allemande.

Littérature
 Fröhlich sein und singen ou Frösi est une revue est-allemande destinée aux enfants.

Récompenses
 Le prix Fröhlich est donné par la London Mathematical Society (LMS) remis à des mathématiciens résidents au Royaume-Uni, âgés de moins de quarante ans, ayant réalisé des recherches originales et innovantes dans une des branches des mathématiques.

Mathématiques financières 
 Facteur de Fröhlich, un indicateur en trading.

Voir aussi

Notes